Tasiusaq – osada na Grenlandii, w gminie Kujalleq
 Tasiusaq – osada na Grenlandii, w gminie Qaasuitsup